Tullos – sobborgo di Aberdeen (Regno Unito)
 Tullos – città della Parrocchia di La Salle, Louisiana (Stati Uniti d'America)